La intrusa puede referirse a:

Televisión 
 La intrusa (1986), telenovela venezolana.
 La intrusa (1986),telenovela colombiana.
 La intrusa (1989), telenovela chilena.
 La intrusa (2001), telenovela mexicana.
 Ha llegado una intrusa (1974), telenovela mexicana.

Cine 
 La intrusa (1914), película española dirigida por Alfonso Tormo. 
 La intrusa (1929), película estadounidense dirigida por Edmund Goulding.
 La intrusa (1939), película argentina dirigida por Julio Saraceni. 
 La intrusa (1954), película mexicana dirigida por Miguel Morayta.